Кортазар има више значења:

 Општина Кортазар (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кортазар (Кортазар, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику